Венера Владимировна Игнатьева (25 октября 1980) — российская футболистка, выступавшая на позиции полузащитника.

Первой футбольной командой в 1995—2002 годах была «Волжанка». В дебютном, 1995 году, в играх не участвовала. Единственный гол в Кубке России забила в розыгрыше 1997 года в ворота «Катюша-Спартак».

В первом круге Чемпионата 2002 выступала за «Волжанку» (забила 4 мяча), а во втором круге за «Рязань-ТНК» (провела 8 игр и забила 1 гол).

Сезон 2004 года провела в «ЦСК ВВС», но в 2005 году вернулась в Рязань.

Достижения 
Чемпионат России по футболу среди женщин
 бронзовый призёр (1): 2002.

Примечания 

Футболистки России
Игроки ЖФК «Волжанка»
Игроки ЖФК «Рязань-ВДВ»
Игроки ЖФК ЦСК ВВС